Lúcio Licínio Lúculo (cônsul em 151 a.C.), cônsul romano em ;
 Lúcio Licínio Lúculo (pretor em 104 a.C.), pretor na Segunda Guerra Servil;
 Lúcio Licínio Lúculo, cônsul em 

Desambiguações de antropônimos